

Patronyme 

 Albert Gelin (1902-1960), spécialiste de la Bible ;
 Jean-Marie Gelin (1740-1802), homme politique français ;
 Juliette Gelin (née en 2001), joueuse de volley-ball française ;
 Octave Gelin (1874-1932), architecte français.

Cinéma 
 Gelin est un film turc réalisé par Lutfi Akad sorti en 1973.
 İstanbullu Gelin est une série télévisée turque diffusée en 2017.

Toponymie 

 Tour-Saint-Gelin, une commune française du département d'Indre-et-Loire dans la région Centre.